Nergal – pseudonim Adama Darskiego, polskiego muzyka metalowego
 Nergal – sumeryjski bóg
 Nergal-szarra-usur – władca Babilonu
 Nergal-uszezib – król Babilonii